El término Wake puede referirse a:

 El Condado de Wake, en Carolina del Norte, Estados Unidos.
 La Isla Wake, un atolón del océano Pacífico Norte.
 Estelas en el océano o en el mar (del inglés wake: despertar: Island Wakes (Universidad de Madeira: Island wakes: http://wakes.uma.pt/)

Personajes 
 David B. Wake, biólogo estadounidense.
 Nancy Wake, espía británica durante la Segunda Guerra Mundial.

Enlaces externos